Esistono più comuni francesi con questo nome

Bois-d'Arcy – Île-de-France
Bois-d'Arcy – Borgogna-Franca Contea